PER puede referirse a:
 PER, el código ISO 3166-1 asignado a Perú;
 PER, el código FIFA de la Federación Peruana de Fútbol y a la vez código COI en eventos deportivos.
 Price-to-Earnings Ratio, un ratio financiero;
 Patrón de Embarcaciones de Recreo, un título de navegación;
 Plan de Energías Renovables de España;
 Plan de Empleo Rural un subsidio agrario español, aplicado principalmente en Andalucía y Extremadura;
 Aeropuerto de Perth (Australia), en su código IATA;
 Peregrinibacteria, un filo candidato de bacterias;
 Player Efficiency Rating, estadística avanzada usada en la NBA.

Acrónimos